Schilling, német település 20 km-re Wilhelmshaventől
 osztrák schilling, ausztriai fizetőeszköz volt az euro bevezetése előtt
 Schilling, német családnév

Hasonló
 Schilling Lajos (1854–1921) történész, egyetemi tanár.